Tetrix ist die Bezeichnung für:

 Tetrix (Gattung), eine Heuschreckengattung (Dornschrecken)
 (8598) Tetrix, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 Tetrix Robotics Kit, ein Baukastensystem für Roboter
 Tetrix (Band), eine kanadische Rockgruppe